Павел Флоренский: Флоренский, Павел Александрович (1882—1937) — русский философ, священник.
 Флоренский, Павел Васильевич (род. 1936) — советский и российский геохимик и петрограф, писатель, филателист, внук П. А. Флоренского.